Аббревиатура WACS может означать:
 White Alice Communications System — система связи ВВС США на Аляске;
 West Africa Cable System — подводная кабельная линия связи между Великобританией и западным побережьем Африки;
 World Association of Chefs Societies — всемирная ассоциация сообществ шеф-поваров.